Aspérula puede referirse a:

 el nombre común de la planta Asperula odorata; o
 el nombre común de la planta Asperula cynanchica.